Lytowtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Hennadij Lytowtschenko (* 1963), ukrainischer Fußballspieler und -trainer
 Tetjana Lytowtschenko (* 1982), ukrainische Biathletin